Бей-Бала-бек Мелик-бек оглы Султанов (10 марта 1879, Ахты — 20 марта 1918, Баку) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Дагестанской области и Закатальского округа.

Биография 
Лезгин. Мусульманин. По происхождению бек. Род Султановых был причислен к русскому дворянству. Родился в семье врача Мелик-бека Султанова. Окончил медицинский факультет Московского университета. Специализация — внутренние болезни и венерология. Годовое жалование составляло 1333 рублей.

В 1902—1905 годах работал окружным врачом в Кюринском округе, затем в 1909—1910 годах — сельским врачом в Каякенте. В 1914—1918 годах был в Баку врачом 1-й бесплатной лечебницы при Городской Михайловской больнице

6 февраля 1907 избран в Государственной думу II созыва от общего состава выборщиков Дагестанской области и Закатальского округа. Состоял в Мусульманской фракции. Член распорядительной и аграрной комиссий и комиссии по народному образованию. Выступал в Думе по аграрному вопросу.

Выдвигался во Всероссийское Учредительное собрание от Дагестанского национального комитета, но избран не был.

Гибель 
Доктор Султанов был убит Степаном Лалаяном 20 марта 1918 года во время антимусульманских погромов в Баку.

Семья 
Отец, Мелик-бек Султанов по происхождению бек. В 1913—1914 годах был гласным Бакинской городской думы, в 1914—1916 годах работал директором Городской Михайловской больницы в Баку.. Бей-Бала-бек был женат на Умай-ханум Султановой (Умайдат Аджиевой) из кумыкского аула Аксай, у них был один ребёнок — Магомед-Мирза.

Адреса 
1912 — Баку, Воронцовская № 10 угол Губернской, дом Наджаровой.

Примечания

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907 С. 455.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 597.
 Мусульманские депутаты Государственной думы России, 1906—1917 годы: Сборник документов и материалов. Уфа, 1998. С. 455;
 Усманова Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте, 1906—1917. Казань, 2005.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 411; Дело 602. Лист 6.

Медики Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Убитые политики